Tune (geluid), deuntje of kort en herkenbaar muziekfragment als herkenningsmelodie van een radio- of televisieprogramma
Tune (Østfold), plaats en voormalige gemeente in de Noorse provincie Østfold
Tune (Denemarken), plaats in de Deense regio Seeland
Tune (parochie), parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Greve
Tune Guitars, Japans gitaarmerk

Zie ook 
Toon (doorverwijspagina)